Districtul Holmes sau Districtul civil Holmes (conform originalului din engleză, Holmes Township) se poate referi la

Districte din Statele Unite ale Americii

Statul Michigan 

 Districtul Holmes, comitatul Menominee, statul  -- (la Holmes Townp, IL-MM);

Statul Ohio 

 Districtul Holmes, comitatul Crawford, statul  -- (la Holmes Townp, MI-CW);

Vezi și 

 Holmes (dezambiguizare)
 Comitatul Holmes (dezambiguizare)
 Districtul Holmes (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii